Die 11. Rallye Türkei war der 10. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2018. Sie dauerte vom 13. bis zum 16. September 2018 und es wurden insgesamt 17 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 45 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Website: https://www.wrc.com/
 Offizielle Website: https://www.rallyturkey.com/

Einzelnachweise 

Türkei
2018